Samo kan syfta på:

 Samo – en äppelsort
 Samo, Kalabrien – en kommun i Italien